Раздо́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Раздольная улица — улица в Абакане.
 Раздольная улица — улица в Волгограде.
Раздольная улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Раздольная улица — улица в Краснодаре.
 Раздольная улица — улица в Курске.
 Раздольная улица — улица в Липецке.
 Раздольная улица — улица в Орле.
Раздольная улица — улица в Самаре.
 Раздольная улица — улица в Томске.

Украина 
 Раздольная улица — улица в Донецке.